Kondition (von lateinisch condicio „Beschaffenheit, Zustand, Bedingung“) steht für:

 Kondition (Mathematik), Abhängigkeit der Lösung eines Problems von der Störung der Eingangsdaten
 Kondition, körperliche Leistungsfähigkeit
 Kondition, grammatikalische Bedingung eines Konditionalsatzes, siehe Bedingungssatz
 Kondition, kausal verbundene Teilaussage eines Satzes mit Folgerung oder Wirkung, siehe Bedingung (Philosophie)

 Konditional steht für:
  Konditional, eine „Wenn-dann“-Aussage, siehe Subjunktion
 Konditional, Unterkategorie des Modus von Verben, siehe Konditionalis

konditional bezieht sich auf:
 konditionales Recht, siehe Recht #Der Aufbau der einzelnen Normen

Siehe auch:
 Zahlungskondition (Geschäftsbedingung)
 Darlehenskonditionen (Vertragsbestandteil)
 kontrafaktisches Konditional („Wenn…wäre, dann wäre…“-Aussage)
 Relevanz-Konditional (spezielles Satzgefüge)

 Condicional (Modus der spanischen Sprache)
 Konditionierung (Begriffsklärung)
 Bedingung (Begriffsklärung)